Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Matthias Bachinger (qualificato)
  Marsel İlhan (secondo turno)
  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Grega Žemlja (qualificato)

 Martin Kližan (primo turno)
 Rainer Schüttler (ultimo turno)
 Andrej Golubev (ultimo turno)
 Björn Phau (secondo turno)

Qualificati 

  Matthias Bachinger
  Denis Gremelmayr

  Roberto Bautista-Agut
  Grega Žemlja

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2012
ATP World Tour 2012